Niederzell bezeichnet

 Niederzell (Schlüchtern), Ortsteil von Schlüchtern, Hessen
 Niederzell (Reichenau), Ortsteil von Reichenau, Baden-Württemberg